«Химки-М» — российский футбольный клуб из города Химки. Является молодёжной командой (фарм-клубом) футбольного клуба «Химки». Образована в 1996 году. Участник Второй лиги.

История 
В 1999—2018 годах молодёжная команда «Химок» выступала в Первенстве России среди ЛФК (в зонах «Москва» и «Московская область»).

У футбольного клуба «Химки» в период его выступления в Премьер-лиге (сезоны 2007—2009, с 2020/21) имеется ещё одна молодёжная команда, которая играет в молодёжном первенстве (в 2007 — в турнире дублёров).

На сезон 2018/19 команда «Химки-М» заявилась в Первенство ПФЛ (группа «Центр»).

Результаты выступлений

В любительском первенстве России

В кубке России среди ЛФК 
(зона «Москва» / Кубок Москвы)

На профессиональном уровне

Состав команды

Тренерский штаб 
  Дмитрий Вязьмикин — главный тренер

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футбольные клубы России
ФК «Химки»
Спортивные клубы Химок
Футбольные клубы Московской области